Мушкетик — українське прізвище.

Особи 
 Мушкетик Юрій Михайлович — український письменник
 Мушкетик Леся Георгіївна — українська перекладачка

Українські прізвища